Sunrise est un terme anglais signifiant .

Sunrise peut désigner :

Entreprises 
 Sunrise, un studio d'animation japonais ;
 Sunrise, une société suisse de télécommunications.

Cinéma 
 Sunrise, le titre original du film L'Aurore du cinéaste allemand F.W. Murnau ;
 Sunrise, un film indien de Partho Sen Gupta ;

Musique 
Sunrise, une compilation d'Elvis Presley regroupant les enregistrements des Sun Sessions
 Sunrise, une chanson du groupe britannique The Who ;
 Sunrise, une chanson du groupe britannique Simply Red;
 (Reach Up for The) Sunrise, une chanson du groupe britannique Duran Duran.

Toponyme

Sunrise, une ville d'Alaska ;
 Les lacs Sunrise, en Californie ;
 Sunrise, une ville de Floride ;
 Fusillade de Sunrise
 Sunrise, une ville du Minnesota, États-Unis ;
 Sunrise, un lieu-dit de l'État de Washington.

SunRise, un projet initié en 2010 visant à faire du campus de l'université de Lille I un site démonstrateur des réseaux urbains intelligents, dont smart grid (reliant des compteurs intelligents via courants porteurs en ligne) La création d'un chaire universitaire industrielle (à Polytech Lille) accompagne le projet ;

Prénom 
 Sunrise Adams, une actrice américaine de cinéma.

Notes et références 

Homonymie de titre